Brobacka kan syfta på:
 
 Brobacka, Helsingfors stad – del av Skomakarböle i Helsingfors stad
 Brobacka, Pargas – bosättningsområde i Pargas stad
 Brobacka naturreservat – naturreservat i Långareds socken i Alingsås kommun i Västergötland